Navarino – dawna nazwa Pylos, miasta greckiego nad Morzem Jońskim
 Navarino – miasto w stanie Wisconsin
 Navarino – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin
 Navarino – wyspa w archipelagu Ziemi Ognistej w Chile, w prowincji Antarktyka Chilijska